Awa Bamogo (née en 1999), coureuse cycliste burkinabé
Habib Bamogo (né en 1982), footballeur burkinabé 
Seydou Bamogo (né en 1990), coureur cycliste burkinabé